Juan Gregorio Pujol, politico argentino, governatore della provincia di Corrientes
Joan Pau Pujol compositore e organista spagnolo (1570-1626)
Juan Pujol Martínez, Giornalista, poeta e politico spagnolo (1883-1967)
Joan Pujol García, spia della Seconda Guerra Mondiale, conosciuto come Garbo
Juan Pujol Pagès, ciclista spagnolo (1952)
Juan Pujol, comune argentino, che prende nome da Juan Gregorio Pujol